Небесная Царица Мария — Богоматерь

Россия 
 Мария Темрюковна — вторая жена Ивана Грозного
 Нагая, Мария Фёдоровна — последняя жена Ивана Грозного, законность титула «царица» сомнительна
 Скуратова-Бельская, Мария Григорьевна — жена Бориса Годунова
 Буйносова-Ростовская, Мария Петровна — жена Василия Шуйского
 Долгорукова, Мария Владимировна — первая жена Михаила Фёдоровича
 Милославская, Мария Ильинична — первая жена Алексея Михайловича

 императрицы
 Мария Фёдоровна (жена Павла I)
 Мария Александровна — жена Александра II
 Мария Фёдоровна (жена Александра III)